35 км, 35-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 населённые пункты

35 км железнодорожного пути — населённый пункт (тип: железнодорожный разъезд) Сенгилеевского района в составе Красногуляевского городского поселения.

 железнодорожные объекты

Грузия 
 35 км — пассажирская платформа, Грузинская железная дорога. Код 577628

Казахстан 
 35 км — пассажирская платформа, Казахская железная дорога. Код 706713

Россия 
 35 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 872044
 35 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 651949
 35 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 647676
 35 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 045478
 35 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 026413
 35 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога. Код 621144
 35 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога. Код 609212
 35 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 795442
 35 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 767539
 35 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 284313
 35 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 530918
 35 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 534820
 35 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 602586
 35 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 605495
 35 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 604242
 35 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, Республика Башкортостан. Код 805548
 35 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, Оренбургская область. Код 812486
 35 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, Челябинская область. Код 804691
 35 км, также именуется 36 км — разъезд, Забайкальская железная дорога, Амурская область. Код 951941.

Узбекистан 
 35 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 740540

Украина 
 35 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 490975